50 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 27 lipca, a finał 28 lipca.

Tytuł mistrzyni świata obroniła Amerykanka Lilly King, która uzyskała czas 29,84. Srebrny medal zdobyła 14-letnia Włoszka Benedetta Pilato (30,00), a brąz wywalczyła Rosjanka Julija Jefimowa (30,15).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 27 lipca o 10:40 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 27 lipca o 20:26 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 28 lipca o 20:09 czasu lokalnego.

Przypisy 

K